Les Élections régionales de 2005 en Campanie se sont tenues le , afin d'élire les  du conseil régional de la région de Campanie pour un mandat de cinq ans.

Mode de scrutin 

Le conseil régional de Campanie est constitué de 60 sièges, dont ses membres sont élus selon un système mixte. 53 des conseillers sont élus grâce aux listes provinciales, à la proportionnelle, tandis que le président est élu grâce au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vainqueur obtient une prime majoritaire de 5 sièges, tandis que le candidat ayant terminé deuxième devient membre de droit du conseil.

Répartition des sièges

Résultats

Vote populaire

Par provinces

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Élections régionales italiennes de 2005

Campanie 2005
Campanie
Politique en Campanie
Politique en avril 2005